

Patronyme 
Jacobs est un patronyme porté notamment par :
 Adrian Jacobs (1980-), joueur de rugby à XV, international sud-africain ;
 Ariël Jacobs (1953-), joueur de football belge, entraîneur du Royal Sporting Club d'Anderlecht ;
 Arthur P. Jacobs (1922-1973), producteur américain ;
 Bert Jacobs (1941-1999), footballeur et entraîneur néerlandais ;
 Billy Jacobs (1910-2004), acteur américain ;
 Brad Jacobs (1985-), curleur canadien ;
 Brandon Jacobs (1982-), joueur américain de football américain ;
 Chris Jacobs (1964-), nageur américain ;
  ;
 Dieudonné Jacobs (1887-1967), peintre belge ;
 Edgar P. Jacobs (1904-1987), auteur belge de bandes dessinées ;
 Eduard Jacobs (1833-1919), historien allemand ;
 Etienne Jacobs (1901-1969), homme politique belge ;
 Frank Jacobs (1929-2021), scénariste de bande dessinée et écrivain humoristique américain ;
 Fred Jacobs, luthiste et théorbiste néerlandais ;
 Gerard Jacobs (1865-1958), peintre belge ;
 Gerhard Jacobs (1938-), homme politique allemand ;
 Gillian Jacobs (1982-), actrice américaine ;
 Glenn Jacobs (1967-), plus connu sous le nom de Kane, catcheur et homme politique américain ;
 Harriet Jacobs (1813-1897), écrivain américaine, militante active pour l'abolition de l'esclavage ;
 Hayden Jacobs (1989-), céiste sud-africain ;
 Helen Hull Jacobs (1908-1997), joueuse de tennis américaine de l'entre-deux-guerres ;
 Hella Jacobs (1905-1974), peintre allemande ;
 Henri Jacobs (1864-1935), architecte belge de la période Art nouveau ;
 Henry Jacobs (1924-2015), artiste sonore américain ;
 Ian Jacobs, directeur de la communication du World Wide Web Consortium (W3C) ;
 Irwin L. Jacobs (1941-2019), homme d'affaires américain
 Irwin M. Jacobs, fondateur de Qualcomm
 Jessica Jacobs (1976-) triathlète américaine ;
 Jaap Jacobs, auteur et historien néerlandais ;
 Janet L. Jacobs (1948-), sociologue américaine ;
 Jean-Charles Jacobs (1821-1907), entomologiste belge ;
 Jacobs d'Hailly (1669-1738), gentilhomme lillois des  ;
 Jane Jacobs (1916-2006), auteur, activiste et philosophe urbaine américano-canadienne ;
 Johnny Jacobs (1916-1982), acteur américain ;
 Josef Jacobs (1894-1978), aviateur allemand ;
 Josh Jacobs (1998-), joueur américain de football américain ;
 Karl Jacobs (1998-), streamer américain Twitch et YouTuber ;
 Kawennáhere Devery Jacobs (1993-), actrice canadienne ;
 Klaus Johann Jacobs (1936-2008), industriel germano-suisse ;
 Konrad Jacobs (1928-2015), mathématicien allemand ;
 Lawrence Hilton-Jacobs (1953-), acteur, réalisateur et compositeur américain ;
 Marc Jacobs (1963-), créateur de mode américain ;
 Marcell Jacobs (1994-), athlète italien, spécialiste du saut en longueur ;
 Marie-Josée Jacobs (1950-), personnalité politique luxembourgeoise ;
 Michael Jacobs (1955-), producteur, scénariste, compositeur et réalisateur américain ;
 Patrick Jacobs (1962-), coureur cycliste belge ;
 Paul Emil Jacobs (1802-1866), peintre allemand ;
  ;
 Pieter Jacobs (1986-), coureur cycliste belge ;
 Pim Jacobs (1934-1996), pianiste de jazz, compositeur et présentateur de télévision néerlandais ;
 Rémi Jacobs, musicologue français ;
 René Jacobs (1946-), chanteur lyrique et chef d'orchestre belge ;
 Renée Jacobs (19??-), photographe américaine ;
 Ruud Jacobs (1938-2019), contrebassiste et producteur néerlandais ;
 Samuel William Jacobs (1871-1938), ancien député fédéral de George-Étienne Cartier et de Cartier au Québec ;
 T.C.H. Jacobs (1899-1976), auteur britannique de romans policiers et d'espionnage ;
 W.W. Jacobs (1863-1943), écrivain britannique ;
 Werner Jacobs (1909-1999), réalisateur allemand.

Hydronyme 
 Le Jacobs, fleuve de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Économie 
Jacobs est également une marque commerciale :
 Jacobs, marque de café appartenant au groupe néerlandais Jacobs Douwe Egberts ;
 Jacob's, marque anglaise.

Homonymie de patronyme